Francja
 Rom – miejscowość w regionie Poitou-Charentes

Niemcy
 Rom – gmina w Niemczech w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

 Wody
 Rom – rzeka w Europie Południowej

Inne
 ROM (ang. Read-Only Memory) – pamięć tylko do odczytu

Zobacz też
 Romowie – grupa etniczna